Miejscowości w USA:
 Sardinia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Sardinia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Sardinia (ang. Sardinia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie

Biologia
 Sardinia Poey,1860 – synonim rodzaju ryb Sardinella